Какистократия ( от  «худший») — система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных, или самых недобросовестных граждан.

Термин появился ещё в XVII веке. Он также употреблялся английским автором Томасом Лавом Пикоком в 1829 году, и в первые десятилетия XXI века широко используется для критики популистских правительств, возникающих в разных демократиях по всему миру. С термином «какистократия» тесно связано понятие меритоцида — целенаправленного уничтожения лучших сил в обществе.

Этимология 
Слово происходит от двух греческих слов, kakistos ( ; худшее) и кратос ( ; власть), с буквальным значением правительства худших людей. Лингвистические эквиваленты русского слова какистократия следующие: английский термин kakistocracy, его греческий эквивалент kakistokratia (), каталонская caquistocràcia, испанская kakistocracia, французская kakistocratie, немецкая Kakistokratie.

История 
Самое раннее употребление этого слова относится к XVII веку, оно встречается в проповеди Пола Госнольда от 9 августа 1644 года в церкви Святой Марии в Оксфорде:

Поэтому нам не нужно стесняться молиться против таких: против тех Лицемерных Поджигателей, которые принесли с небес огонь, чтобы сжечь свою Страну, сделав вид, будто Религия приняла и поддержала самое злое восстание; против тех Неронов, разорвавших утробу матери, которая их родила, и ранивших груди, которые сосали; против тех Каннибалов, что питаются плотью и опьянены кровью своих собратьев; против тех Катилин, что видят свои личные цели в общественных беспорядках, которые подожгли Царство, чтобы испечь себе яйца; против тех бурь в Государстве, тех духов мятежа, которые не могут выжить, чтобы не приставать и не вмешиваться; которые мучаются постоянным зудом перемен и новшеств, превращая нашу старую Иерархию в новую Пресвитерию, а затем и в новую Независимость; а нашу добрую Монархию в безумный вид Какистократии. Боже Правый!

Английский автор Томас Лав Пикок позже использовал этот термин в своём романе 1829 года «Несчастья Эльфина», где он разъясняет суть какистократии как противоположности аристократии, так как аристократы (ἄριστος) означает «отличные, лучшие» на греческом языке. В своём «Воспоминании о рабстве» 1838 года (которое он поддерживал) американский сенатор Уильям Харпер сравнил какистократию с анархией и указал, что это редкое явление:

Анархия — это не столько отсутствие правительства, сколько наихудшее правительство — не аристократия, а какистократия, — положение вещей, которое, к чести нашей природы, редко достигается среди людей и которое, возможно, было полностью продемонстрировано только в худшие времена Французской революции, когда этот ужасный ад горел своим самым ужасным пламенем. При таком положении вещей быть обвиняемым — значит быть осуждённым; защищать невиновного — значит быть виновным; и что, возможно, является наихудшим результатом, даже люди лучшей природы, которым отвратительны их собственные поступки, подстрекаются страхом быть готовыми соперничать в делах вины и насилия.

Американский поэт Джеймс Рассел Лоуэлл использовал этот термин в 1877 году в письме Джоэлю Бентону, в котором написал: «Что вызывает у меня сомнения и смятение, так это деградация морального тонуса. Это результат демократии или нет? Является ли наше правительство „народным, из народа и для народа“ или, может быть, это какистократия в пользу мошенников за счёт дураков?».

Использование 
Использование слова было редким в начале XX века, но оно восстановило популярность в 1981 году в связи с критикой администрации Рейгана. С тех пор оно используется для негативного описания различных правительств по всему миру. К примеру его часто употреблял консервативный комментатор Гленн Бек в отношении администрации Обамы.

Слово вернулось в обиход во время президентской кампании в США 2016 года, особенно оно полюбилось противникам и критикам кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.

В мае 2016 года академик и блогер Амро Али утверждал, что какистократия — это слово, которое необходимо возродить. Позже популярный американский новостной сайт Salon процитировал пост из блога Али о начале более широкой дискуссии об этом термине.

В августе 2016 года Дэн Леже из галифакской газеты The Chronicle Herald предположил, что победа Трампа на президентских выборах в США потребует нового использования термина «какистократия».

С ноября 2016 года критики неоднократно использовали это слово для описания администрации Трампа.

29 июня 2017 года издатель Merriam-Webster сообщил, что поиск слова в его онлайн-словаре достиг небывало высокого уровня в тот день. Газета The Washington Post сообщила о «вирусном» использовании слова для описания администрации Трампа 13 апреля 2018 года.

Белорусское интернет-издание "Kyky.org" использует данный термин по отношению к председателям местных исполкомов, преимущественно окончивших сельскохозяйственные образовательные и технологические учреждения (как и ВУЗы, так и ПТУ, колледжи и техникумы); как к людям, имеющих наиболее влиятельную власть на местном уровне.

"Это система управления, находящаяся в ведении худших, наименее квалифицированных или самых недобросовестных граждан. С термином "какистократия" очень тесно связано понятие меритоцита. Запомните, меритоцит — это целенаправленное уничтожение лучших сил общества. Понятно ведь сказал?" – произнёс бывший мэр Екатеринбурга на своём YouTube-канале.

По его словам, теперь на все однотипные вопросы о происходящем в стране он будет отвечать, оперируя двумя приведёнными выше понятиями и имея в виду среди прочего массовую эмиграцию молодёжи и преследование инакомыслящих.

См. также 

 Корпоратократия
 Идеократия
 Хакистократия
 Клептократия
 Отрицательный отбор (политика)
 Охлократия

Примечания 

Политические термины
Формы государственного правления
Страницы с непроверенными переводами